Марк Сальвій Отон (, 25 квітня 32 — 16 квітня 69) римський імператор

Топоніми 

 Отон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Отон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу